Matthaea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Matthaea ingår i familjen Monimiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerordningen
Matthaea